Das Spielhaus war eine Puppenspiel-Serie, die seit 1982 im Ersten Programm des Fernsehens der DDR lief.

Die acht Bewohner erlebten in ihrem fahrbaren Haus mit 12 Rädern amüsante und phantastische Abenteuer. So brachte Knollo mit seinen Erfindungen öfter mal etwas zum Explodieren, während Schlapper immer skeptisch und ängstlich war. Auch die eitle Defifé und die allwissende und aufklärende Masine bereiteten dem Zuschauer ein amüsantes Vergnügen.

Figuren 

 Masine (rothaariges, fürsorgliches Mädchen)
 Kleiner (frecher Junge mit Stupsnase)
 Laribum (der Künstler im Haus, etwas rundlich gebaut)
 Kniffo (der Kosmonaut)
 Knollo (der Erfinder)
 Defifé (eitles, zickiges Mädchen mit langen orangen Haaren)
 Casimir (der pfiffige Kater)
 Schlapperplapper (kurz Schlapper, ein Wolkenschaf)

Besetzung 

 Redaktion: Rita Hatzius, Bärbel Möllendorf, Gerdamarie Preuße
 Dramaturgie: Bärbel Möllendorf, Rita Hatzius, Helga Krecek
 Aufnahmeleitung: Antje Geiger
 Produktionsleitung: Eckhard Grosch, Doris Kocks, Christina Eggert
 Regie-Assistenz: Camilla Meyer
 Regie: Kurt Schumacher, Wolfgang Genth
 Liedtexte: Andreas Turowski
 Musik: Helmut Frommhold, Volkmar Schmidt

Folgen 

Im Deutschen Rundfunkarchiv, Standort Babelsberg sind 91 Folgen vorhanden.

Weblinks 
 
 Spielhaus auf fernsehserien.de
 
 
 
 Sehbeteiligungskartei (1965–1990) auf den Seiten des Deutschen Rundfunkarchivs

Kinder- und Jugendfernsehserie
Fernsehserie (DDR)
Fernsehserie der 1980er Jahre
Fernsehserie der 1990er Jahre
Puppentheater im Fernsehen